Conolly může znamenat:

příjmení
 Olga Conolly viz Olga Fikotová (Conolly) - česko-americká diskařka

Související články 
 Connolly